Division I i ishockey 1958-59 var den 38. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 35. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to bedste hold fra hver pulje gik videre til SM-serien, hvor de fire hold spillede en ny dobbeltturnering alle-mod-alle.

Mesterskabet blev vundet af Djurgårdens IF, som blev svenske mestre for anden sæson i træk og sjette gang i alt. Djurgårdens IF var blevet nr. 1 i Division I Syd med maksimumpoint og vandt derefter fem ud af de seks kampe i SM-serien – kun en enkelt uafgjort forhindrede en perfekt sæson. På trods af at holdet gik ubesejret gennem sæsonen, blev mesterskabet først sikret i sidste spillerunde, hvor Stockholms-holdet på udebane besejrede den anden titelbejler, Leksands IF, i en decideret finale foran 11.870 tilskuere. Sølvmedaljerne gik til Leksands IF, der havde vundet Division I Nord, og som endte SM-serien med fire sejre og to nederlag. Det var klubbens første SM-sølv, idet bronzemedaljerne fra sæsonen 1955-56 indtil da havde været dens bedste resultat. Bronzemedaljerne blev vundet af Grums IK, som havde kvalificeret sig til SM-serien ved at ende på andenpladsen Division I Syd, og som dermed vandt SM-medaljer for første og hidtil eneste gang.

Grundspil

Division I Nord

Division I Syd

Slutspil

SM-serien

Spillere 

Djurgårdens IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Rolf Berggren (1. SM-titel)
 Tommy Björkman (2. SM-titel)
 Lars Björn (5. SM-titel)
 Yngve Carlsson (5. SM-titel)
 Gösta Johansson (5. SM-titel)
 Yngve Johansson (5. SM-titel)
 Karl Lilja (2. SM-titel)
 Owe Malmberg (2. SM-titel)
 Hans Mildh (2. SM-titel)
 Åke Rydberg (2. SM-titel)
 Gösta Sandberg (2. SM-titel)
 Roland Stoltz (2. SM-titel)
 Kurt Thulin (1. SM-titel)
 Sven Tumba (4. SM-titel)
 Stig Tvilling (5. SM-titel)
 Eddie Wingren (1. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1958/59  
 Ishockeytabeller - 1958-59  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1950-1959  
 Hammarby IF - Historia - 1958/59  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1958/59

Noter 

1958-59
1958-59
Ishockey i 1958
Ishockey i 1959